Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Marc Gicquel 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Gastón Gaudio  (primo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Richard Gasquet (campione)

 Robin Söderling (quarti di finale)
 Sébastien Grosjean (quarti di finale)
 Xavier Malisse (semifinali)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2006
ATP Tour 2006